

Patronyme 

 Charles Livingstone (1821-1873), explorateur, missionnaire et administrateur américain, frère de David ;
 Christian Livingstone, guitariste de rock néo-zélandais.
 Dandy Livingstone (1944-), chanteur, musicien et producteur jamaïcain.
 David Livingstone (1813-1873), explorateur britannique.
 Elizabeth Livingstone (1929-2023), théologienne anglicane anglaise.
 David N. Livingstone (1953-), géographe britannique.
 Ian Livingstone (1949-), auteur britannique de jeux de rôle et créateur de jeux vidéo.
 Ken Livingstone (1945-), maire de Londres (2000-2008).
 Lisa Livingstone, actrice britannico-nigérienne.
 Peter Livingstone (1997-), coureur cycliste australien.
 Sergio Livingstone (1920-2012), joueur chilien de football.

Pseudonyme 
 J. B. Livingstone, pseudonyme sous lequel Christian Jacq a publié des romans policiers

Toponyme 

 Livingstone, ville du sud de la Zambie.
 District de Livingstone, un district de Zambie, situé dans la Province Méridionale.
 Chutes Livingstone, chutes sur le fleuve Congo
 Livingstone est une banlieue de la cité de Hamilton dans l'Île du Nord de la Nouvelle-Zélande
 Livingstone est une localité de la région de Canterbury dans l'Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Autres
 Livingstone, un groupe de rock français fondé en 2012. 

 Livingstone, téléfilm de Jean Chapot (1981).

Patronyme écossais